Bruderer ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Andrés Bruderer (* 1967), guatemaltekischer Skirennläufer
 Christian Bruderer (* 1968), guatemaltekischer Skirennläufer
 Egon Bruderer (1913–1987), Schweizer Unternehmer 

 Otto Bruderer (1921–1992), Schweizer Bauunternehmer, Kantonsrat und Regierungsrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Pascale Bruderer (* 1977), Schweizer Politikerin, Nationalrat
 Thomas Bruderer (* 1982), Schweizer Politiker